Самаранч () — каталанская фамилия. Известные носители:

 Самаранч, Хуан Антонио (1920—2010) — видный испанский политик и бизнесмен, 7-й Президент МОК (1980—2001).
 Самаранч, Хуан Антонио (младший) (род. 1959) — испанский спортивный деятель и деятель международного олимпийского движения.